Буткя́вичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Буткявичюс, Альгирдас (род. 1958) — литовский политик, лидер Социал-демократической партии Литвы.
 Буткявичюс, Альфонсас (род. 1953) — литовский шашечный композитор, политический и общественный деятель.
 Буткявичюс, Аудрюс (; род. 1960) — литовский политик. 
 Буткявичюс, Роландас (; 1934—1989) — литовский актёр.